Incrustació, acumulació de material no desitjat sobre superfícies sòlides.
 Incrustació calcària, dipòsit sòlid salí que es forma en les superfícies interiors de tubs o de recipients.
 Incrustació (matemàtiques)
 Incrustació (topologia)
 Incrustació d'ivori